Penda ist der Name folgender Personen:
 Penda (~605–655), König von Mercia

 Alex Penda (* 1970), bulgarische Opernsängerin
 Gabriel Penda (* 2002), kamerunischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Penta